Il doppio del torneo di tennis Tasmanian International 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Shinobu Asagoe e Seiko Okamoto che hanno battuto in finale Els Callens e Barbara Schett 2–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Els Callens /  Barbara Schett (finale)
 Nana Miyagi /  Samantha Reeves (quarti di finale)

 Eléni Daniilídou /  Rita Grande (primo turno)
 Li Ting /  Zheng Jie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2004